Ropalodontus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Mellie 1847. Ropalodontus ingår i familjen trädsvampborrare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Trädsvampborrare
Ropalodontus